Неуман — фамилия.

Известные носители:
 Неуман, Андрес (род. 1977) — аргентинский и испанский поэт и прозаик, журналист.
 Неуман, Петр (род. 1978) — чешский шахматист.